Die Fotbollsallsvenskan 1931/32 war die achte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1931 und endete am 5. Juni 1932.

AIK Solna holte sich zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling Hallstahammars SK ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Carl-Erik Holmberg von Örgryte IS wurde mit 29 Treffern zum dritten Mal nach 1926 und 1928 Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1931
Fußballsaison 1931/32